Can Galceran (Calella), casa al Maresme
 Can Galceran (Sales de Llierca), masia a la Garrotxa
 Can Galceran (Amer), casa a la Selva